Bieg kobiet na dystansie 5 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1964 w Innsbrucku został rozegrany 5 lutego. Wzięły w nim udział 32 zawodniczki z 11 państw. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została reprezentantka ZSRR Kławdija Bojarskich.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964